Joaquim José Insley Pacheco, fotógrafo, foto-pintor, pintor, professor e retratista português que veio viver e trabalhar no Brasil
 Joaquim França de Oliveira Pacheco, empresário jornalista português

Desambiguações de antropônimos